Samuel
 Operacja Szemu’el

toponimy
 Ewen Szemu’el
 Gan Szemu’el
 Giwat Szemu’el
 Kefar Szemu’el
 Rezerwat przyrody Alloni Szemu’el

imię
 Szemu’el Dajan
 Szemu’el Noach Eisenstadt
 Szemu’el Flatto-Szaron
 Szemu’el Kac
 Szemu’el Kozokin
 Szemu’el Lawiw-Lubin
 Szemu’el Ma’oz
 Szemu’el Merlin
 Szemu’el Mikunis
 Szemu’el Rabinowic
 Szemu’el Rechtman
 Szemu’el Rodenski
 Szemu’el Rosenthal
 Szemu’el Szoresz
 Szemu’el Waknin